Франсиско Виља Уно има више значења:

 Франсиско Виља Уно (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља Уно (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику